De Scottish League Cup 2008–09 was de 63ste editie van het tweede prestigieuze toernooi in Schotland, vanwege de sponsor ook wel bekend als de CIS Insurance Cup. Het toernooi begon op 5 augustus 2008 en eindigde op zondag 15 maart 2009 met de finale in Hampden Park. Celtic FC won de League Cup voor de veertiende keer. In de finale was de club met 2-0 te sterk voor titelverdediger Rangers FC. De goals kwamen in de verlenging op naam van Darren O'Dea en Aiden McGeady (strafschop).

Schema

Zie ook
 Schots voetbalkampioenschap 2008/09

2009
Bekervoetbal 2008/09